P2 steht für:

 ein geländegängiges Militärfahrzeug der DDR, siehe IFA P2M
 Opel Rekord P2, deutsches Pkw-Modell der frühen 1960er Jahre
 P2 (Plattenbautyp), eine Form des industriellen Wohnungsbau der DDR
 P2 Brief + Paket, deutsches Postdienstleistungsunternehmen
 Panasonic P2, Video-Speicherkarte von Panasonic
 Samsung Yepp P2, ein digitaler portabler Multimediaplayer, siehe Yepp #YP-P2
 das zivile Luftfahrzeugkennzeichen von Papua-Neuguinea, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Propaganda Due, eine ursprünglich freimaurerische Bewegung in Italien
 P2 – Schreie im Parkhaus, US-amerikanischer Thriller (2007)
 DR P2, ein Radiosender aus Dänemark
 NRK P2, ein Radiosender aus Norwegen
 Sveriges Radio P2, zweiter Kanal von Radio Schweden
 LNER-Klasse P2, eine Dampflokomotivbaureihe der britischen Eisenbahngesellschaft LNER
 einen Song des amerikanischen Rappers Lil Uzi Vert

P-2 steht für:
 Lockheed AP-2H, US-amerikanisches Schlachtflugzeug
 Lockheed P-2, US-amerikanischer Seeaufklärer
 Pilatus P-2, einmotoriges Trainingsflugzeug
 Polikarpow P-2, sowjetisches Passagierflugzeug

P.2 steht für:
 Piaggio P.2, italienischer Jagdflugzeug-Prototyp

 steht für:
 Papyrus 2, griechisches Textfragment des Johannesevangeliums

Siehe auch:
 PII

P2